Алекса́ндровка () — село, Иверский сельский совет, Солонянский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1225083006. Население по переписи 2001 года составляло 58 человек.

Географическое положение 
Село Александровка находится на одном из истоков реки Солёная, на расстоянии в 2 км от села Мирополь. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания